Жме́ринка-Подо́льская () — станция Жмеринской дирекции Юго-Западной железной дороги Украины, расположенная на западной окраине города Жмеринка Винницкой области. Входит в жмеринский железнодорожный узел. От остановочного пункта отходят линии на Гречаны и Могилёв-Подольский, а также ветка к станции Браилов в обход Жмеринки. Расстояние до станции Жмеринка — 4 км, до станции Гречаны — 102 км, до станции Могилёв-Подольский — 110 км.

Открыта в 1914 году. До 1973 года носила название Подольский Пост. 

На станции Жмеринка-Подольская располагается производственная база путевой машинной станции № 79.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Станции Юго-Западной железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1914 году
Жмеринка
Железнодорожные станции и платформы Винницкой области